Dannehl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Dannehl, deutscher American-Football-Spieler
 Petra Gabriele Dannehl (1948–2020), deutsche Gebrauchsgrafikerin und Malerin

Siehe auch:
 Danneel
 Danehl
 Danel